Manuel II de Constantinopla ( ? -1254) - Patriarca grego ortodoxo de Constantinopla, exilado no Império de Niceia, entre 1244 e 1254.
 Manuel II Paleólogo (1350-1425) - Imperador de Bizâncio entre 1391 e 1425.
 Manuel (II) de Sousa Carvalho ( ? -1814) - Bispo de Beja a 19 de Dezembro de 1814, faleceu antes de tomar posse.
 Vítor Emanuel II da Itália  (1820-1878) - primeiro Rei da Itália, de 1861 a 1878, após a unificação.
 Manuel II de Portugal (1889-1932) - trigésimo-quinto e último Rei de Portugal.
 Manuel II, Patriarca de Lisboa (1888-1977) - Patriarca de Lisboa em 1929.

Desambiguações de antropônimos